Choco pode se referir a:

Geografia 
 Choco (distrito), no Peru
 Chocos (distrito), no Peru
 Chocó, departamento da Colômbia

Esporte 
 Choco (jogador de futsal)

Biologia 
 Choco, animal
 Incubação
Desambiguações de topônimos